Amerikai Egyesült Államok
Montrose, település Alabama államban
Montrose, település Arkansas államban
Montrose, megyeszékhely Colorado államban
Montrose, megyeszékhely Pennsylvania államban
 Egyesült Királyság
Montrose, város Skóciában
egyéb
Montrose, amerikai zenekar